Cantillana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cantillana (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Cantillana (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar